Il singolare del Busan Open Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gō Soeda era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Yūichi Sugita.

Danai Udomchoke ha battuto in finale Blaž Kavčič 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Gō Soeda (primo turno)
  Danai Udomchoke (campione)
  Florian Mayer (semifinali)
  Im Kyu Tae (semifinali)

 Kristian Pless (primo turno)
 Marco Chiudinelli (secondo turno)
 Samuel Groth (quarti di finale)
 Blaž Kavčič (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Busan Open Challenger Tennis 2009